Krasnodar 
Krasnodar
Kraj di Krasnodar
K-148 Krasnodar

Pagine correlate 

Krasnojarsk (disambigua)